Araranguá (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Araranguá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina